|-
| 82301 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82302 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82303 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82304 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82305 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82306 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82307 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82308 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82309 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82310 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82311 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82312 - || || 22 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82313 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82314 - || || 25 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82315 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82316 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82317 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82318 - || || 16 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82319 - || || 17 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82320 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82321 - || || 21 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82322 - || || 26 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82323 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82324 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82325 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82326 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82327 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82328 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82329 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82330 - || || 12 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82331 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82332 Las Vegas || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82333 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82334 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82335 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82336 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82337 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82338 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82339 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82340 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82341 - || || 12 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82342 - || || 14 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82343 - || || 14 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82344 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82345 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82346 - || || 10 de juny, 2001 || Hakos || D. Husar
|-
| 82347 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82348 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82349 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82350 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82351 - || || 18 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82352 - || || 18 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82353 - || || 18 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82354 - || || 19 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82355 - || || 16 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82356 - || || 16 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82357 - || || 16 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82358 - || || 18 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82359 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82360 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82361 - || || 23 de juny, 2001 || Badlands || Badlands
|-
| 82362 - || || 17 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82363 - || || 21 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82364 - || || 20 de juny, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 82365 - || || 25 de juny, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 82366 - || || 16 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82367 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82368 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82369 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82370 - || || 26 de juny, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 82371 - || || 28 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82372 - || || 19 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82373 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82374 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82375 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82376 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82377 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82378 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82379 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82380 - || || 28 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82381 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82382 - || || 29 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82383 - || || 29 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82384 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82385 - || || 28 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82386 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82387 - || || 16 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82388 - || || 16 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82389 - || || 17 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82390 - || || 19 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82391 - || || 19 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82392 - || || 26 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82393 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82394 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82395 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82396 - || || 10 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82397 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82398 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82399 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82400 - || || 13 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
2